

Vocabulaire 
 une illustration est une représentation picturale qui décrit ou complète par l'image un texte (fictionnel, poétique ou documentaire). L'illustration peut être légendée, mais aussi reliée au texte par un système infographique. 
 Cf. artwork
 Un illustrateur est généralement un dessinateur (voire un infographiste) chargé d'illustrer un texte (ouvrage, article, etc.).

Déclinaison du mot

Édition 
 Défense et Illustration est un recueil du poète Pierre Jean Jouve.

Médecine 
 Une illustration anatomique est une représentation picturale d'une partie du corps humain. En art, l'étude de la morphologie qui permet l'apprentissage du dessin passe traditionnellement par l'étude de l'anatomie animale.

Presse 
 L'Illustration est un ancien hebdomadaire français.
 Une illustration de mode consiste à représenter des vêtements par le dessin, lequel va être ensuite imprimé dans un support (périodique, catalogue, etc.).